Hoya puede designar a:
Hoya, cuenca, concavidad u hondura grande formada en la tierra.
Hoya, una planta trepadora.
Hoya, un pulpo característico de Japón.
Hoya, antiguo nombre de Nishi-Tokio, localidad en Tokio, Japón.
Hoya, una ciudad en la Baja Sajonia, Alemania.
Hoya-Gonzalo, municipio de la provincia de Albacete, España.
Hoya de Alcoy, comarca de la Comunidad Valenciana, España.
Hoya de Almochuel , embalse en España.
Hoya de Buñol, comarca de la Comunidad Valenciana, España.
Hoya de Castalla, comarca de la Comunidad Valenciana, España.
Hoya de Elche, localidad rural de Alicante, España.
Hoya de Guadix, cuenca hidrográfica en Granada, España.
Hoya de Baza, depresión en Granada, España.
Hoya de Huéscar, depresión en Granada, España.
Hoya de Antequera, depresión en Málaga, España.
Hoya de Málaga, depresión en Málaga, España.
Hoya de Ronda, depresión en Málaga, España.
Hoya de Huesca, comarca de Huesca, España.
La Hoya, centro de esquí de Argentina.
La Hoya, municipio de Salamanca, España.
Hoya Fría (Tenerife) Localidad de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife y nombre de la base militar que allí se ubica.
Hoya, cantante y actor surcoreano, miembro de INFINITEw

Enlaces externos